

Кокпекті — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Кокпекті — село, Мартуцький район, Актюбинська область
 Кокпекті — аул, Хромтауський район, Актюбинська область